Ebi ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Ebi (Musiker) (Ebrahim Hamedi; * 1949), iranischer Sänger und Musiker
 Ebi Kalledar (* 1959), deutsch-iranischer Künstler
 Alex Ebi (* 1964), Schweizer Handballer und Politiker
 Fritz Ebi (1889–1961), Schweizer Politiker (SP)
 Kristie Ebi (* vor 1972), US-amerikanische Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Onome Ebi (* 1983), nigerianischer Fußballspieler 
 Sebastian Ebi (* ), deutscher Bildgestalter und Kameramann 

Ebi steht für:
 Garnele, Edelkrebs oder Hummer – (, auch , , ) in der japanischen Sprache

Siehe auch:
 EBI